Гран-при Малайзии 2005 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2005 года. Прошёл на автодроме Сепанг в Куала-Лумпуре, Малайзия. Соревнования состоялись 20 марта 2005 года.

Свободные заезды

Гонка 

|}

Примечание 
 Поул-позиция: Фернандо Алонсо 3:07,672 (2 круг)
 Быстрый круг: Кими Райкконен 1:35,483

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Малайзии